Floriansäule steht für
Floriansäule (Bratislava)
Floriansäule (Kuřim)